Фреснитос има више значења:

 Фреснитос (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Фреснитос, Лос Фресниљос (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику